China Open 2005 – dziewiąty (i siódmy rankingowy) turniej sezonu snookerowego 2004/05. Zawody po raz pierwszy od 1997 odbyły się w Pekinie. Impreza rozgrywana była w dniach od 27 marca do 2 kwietnia 2005.

Obrońca tytułu, Mark J. Williams odpadł w ćwierćfinale z Alanem McManusem. Zawody po raz pierwszy w historii wygrał reprezentant gospodarzy – Ding Junhui, który w finale pokonał Stephena Hendry’ego. Nie otrzymał on jednak punktów rankingowych i nagrody finansowej za to zwycięstwo, ponieważ zrzekł się możliwości gry w eliminacjach na rzecz otrzymania dzikiej karty.

W zawodach wzięło udział w sumie 16 zawodników z dzikimi kartami. Jest to rekord nie tylko tego turnieju, ale wszystkich innych zawodów snookerowych. Podobna liczba nigdy się już nie powtórzyła – w kolejnych latach organizatorzy mieli prawo do przyznawania zaledwie 8 dzikich kart.

Widzowie w Polsce mogli obserwować wydarzenia z turnieju dzięki transmisjom stacji Eurosport.

Wydarzenia 
 Ronnie O’Sullivan oddał walkowerem mecz pierwszej rundy z Dave’em Haroldem.
 Steve Davis poddał mecz drugiej rundy z Rickym Waldenem przy stanie 0-3 z powodu choroby.

Drabinka turniejowa

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Finał

Kwalifikacje 
W turnieju kwalifikacyjnym wzięło udział ponad 90 zawodników. Do pekińskich zawodów awans uzyskało 16.

Linki zewnętrzne 
 
 China Open 2005 w serwisie WWW Snooker
 

China Open (snooker)
2005 w sporcie
2005 w Chinach